Le nom Tulum peut désigner :

Toponymes 

 Tulum (municipalité), une commune de l'État de Quintana Roo, dans le Yucatán, au Mexique.
 Tulum (ville), une ville du Quintana Roo au Mexique, chef-lieu de la commune (municipio) du même nom (cf. supra).
 Tulum, le site archéologique d'une ancienne cité maya, au Mexique, sur la commune (municipio) du même nom (cf. supra)..
 Le Valle del Tulum, une oasis dans la province de San Juan en Argentine.

Autres 

 Tulum (instrument) ou touloum, un instrument de musique à vent, turc ou caucasien, de type cornemuse à anche double en roseau. La poche de souffle ou réserve d'air est à l'origine en peau de mouton, autrefois tulum.
 Tulum (fromage), une variété de fromage turc au lait de chèvre ou de brebis, servi autrefois dans une poche en peau de mouton.